Чемпіонат Шотландії з футболу 1929—1930 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 10 серпня 1929 та фінішував 30 квітня 1930. Це 40-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій вісімнадцятий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1930
Шотландія
Шотландія